Torka je lahko:
 Torka, naselje v občini Železniki
 Torka (mitologija), bitje v slovanski mitologiji